Трестино — название нескольких населённых пунктов:
 Трестино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Трестино — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Трестино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Трестино — деревня в Фировском районе Тверской области.